МФК «Сибиряк» в сезоне 2016/2017 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2016/17.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда третий год подряд занимает 3-е место, выиграв «бронзовую» серию 3—1 у Тюмени. В розыгрыше Кубка России сибиряки впервые дошли до финала, где уступили Газпром-Югре в двухматчевой серии (1:9, 3:1). Лучшим бомбардиром стал бразилец Сими Сайотти — 26 голов, который также был признан болельщиками клуба лучшим игроком сезона. Лучшим новичком команды был признан нападающий Руслан Кудзиев .

Хронология событий 
• 25 июля 2016 г. команда вышла из отпуска и начала подготовку к новому футбольному сезону в Новосибирске.

• 25 июля 2016 г. клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2016/17: на один матч от 150 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 4 000 до 7 000 рублей.

• 16 — 30 сентября 2016 г. прошёл учебно-тренировочный сбор в чешском Хомутове, где команда сыграла две товарищеские игры со «Гарденлайн» — 8:1 (Н.Плахов (3), Жоан (2), Иванов (2), Кудзиев), МФК «Хомутов» — 9:3, «Спарта» — 10:1 и 10:1 (Сими Сайотти (4), Иванов (4), Кудзиев (2), Жоан (2), Н.Плахов (2), Покотыло (2), Волынюк (2), Чурляев, Шамсутдинов)

• 26 декабря 2016 г. Нападающий Александр Дунец перешёл в Норильский никель

• 23 января 2017 г. Защитник Владимир Чурляев на правах аренды перешёл в МФК «Спартак»

• 30 января 2017 г. «Сибиряк» подписал контракт с бразильским защитником Талес из бразильского «Кейма Футзал».

• 2 марта 2017 г. «Сибиряк» подписал контракт с нападающим Никитой Анисимовым из Норильского никеля.

• 3 июня 2017 г.  Проиграв «Газпром-Югре» в третьем матче за 3-е место, «Сибиряк» завершил сезон. Итоговый результат в чемпионате России сезона 2016/17 — 4-е место.

Трансферная политика 
 Пришли

 Ушли

Чемпионат России

Регулярное первенство

1 круг

2 круг

Турнирная таблица

Плей-офф

Кубок России

Кубок Ерёменко

Состав 

 Президент клуба — Алексей Толоконский
 Главный тренер — Евгений Куксевич
 Помощник главного тренера — Сергей Малышев
 Тренер вратарей — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль

Кубок России 
Команда участвовала в I-м этапе розыгрыша кубка в конференции "Восток"

Чемпионат России 
Резерв МФК «Сибиряк» принимал участие в Высшей лиге конференции «Восток»

Турнирная таблица

Состав 

 Главный тренер — Юрий Бутрин

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2016/2017
 Кубок России по мини-футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 
 

МФК «Сибиряк»
2016 год в мини-футболе
2017 год в мини-футболе